Тиберкуль — топоним.

 Тиберкуль (поселение)
 Тиберкуль (посёлок)
 Тиберкуль (озеро)

См. также